Лозанов — фамилия; имеет женскую форму Лозанова.
 Лозанов, Георгий (1926—2012) — болгарский педагог и психолог.
 Лозанов, Николай Николаевич (1904—1977) — советский ученый, оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор.

 Лозанова, Александра Николаевна (1896—1968) — советский фольклорист, научный сотрудник ИРЛИ АН СССР.